Павел Окунев:
 Окунев, Павел Андреевич (род. 1980) — российский музыкант, основатель и вокалист группы «Арда».
 Окунев, Павел Игнатьевич (1906—1970) — советский государственный деятель, генерал-майор.